Джон Бут:
 Бут, Джон Альфред (род. 1954) — британский автогонщик и инженер.
 Бут, Джон Рудольфус (1827-1925) — канадский предприниматель, «король пиломатериалов».
 Бут, Джон Уилкс (1838—1865) — американский актёр, убийца Авраама Линкольна.